

Cinema 
 The Unknown  – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Unknown  – film del 1913 diretto da Romaine Fielding
 The Unknown  – film del 1913 diretto da James Kirkwood
 The Unknown  – film del 1915 diretto da George Melford
 Lo sconosciuto (The Unknown) – film del 1927 diretto da Tod Browning
The Unknown  – film del 1946 diretto da Henry Levin
 The Unknown  – film del 2005 diretto da Karl Kozak

Musica 
 The Unknown  – album dei Conspiracy del 2003
 The Unknown  – singolo estratto dal nuovo album Fire From The Sky degli Shadows Fall del 2012
 The Unknown  – album di Dillon del 2014

Pagine correlate 
 Unknown